Marcilly (Mancha)
 Marcilly (Sena e Marne)
 Marcilly-d'Azergues
 Marcilly-en-Bassigny
 Marcilly-en-Beauce
 Marcilly-en-Gault
 Marcilly-en-Villette
 Marcilly-et-Dracy
 Marcilly-la-Campagne
 Marcilly-la-Gueurce
 Marcilly-le-Châtel
 Marcilly-le-Hayer
 Marcilly-lès-Buxy
 Marcilly-Ogny
 Marcilly-sur-Eure
 Marcilly-sur-Maulne
 Marcilly-sur-Seine
 Marcilly-sur-Tille
 Marcilly-sur-Vienne